Washburn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Washburn Township (Logan County, Arkansas)
 Washburn Township (Sebastian County, Arkansas)
 Washburn Township (Missouri)
 Washburn Township (North Dakota)